Biathlon bei den Winterasienspielen 2007 in Changchun wurde bei der sechsten Austragung des Ereignisses für Frauen in vier Rennen, Einzel, Sprint, Verfolgung und mit der Staffel, durchgeführt, bei den Männern fehlte die Verfolgung.

Männer

Sprint

Einzel 

Fehlerangabe: liegend – stehend

Staffel

Frauen

Sprint 

Tamami Tanaka gewann die Bronzemedaille aufgrund der Regel, dass keine Mannschaft allein alle drei Medaillen gewinnen darf.

Verfolgung 

Fehlerangabe ab Rang 7: liegend – stehend

Jelena Chrustaljowa gewann die Bronzemedaille aufgrund der Regelung, dass keine Nation alle drei Medaillen gewinnen durfte.

Einzel 

Fehlerangabe: liegend – stehend

Staffel

Weblinks 
 Ergebnislisten

Belege 

Biathlon bei den Winterasienspielen
Biathlonveranstaltung 2007
Winter-Asienspiele 2007
Biathlon (Volksrepublik China)